Дідух — українська різдвяна прикраса, символ пожертвування найкращого збіжжя у хліборобських культурах.

Дідух — українське прізвище.

Відомі люди 
 Дідух Анатолій Павлович — спортсмен (лижник і веслувальник на каное), спортивний педагог, заслужений тренер УРСР, відмінник народної освіти УРСР.
 Дідух Василь Степанович (нар. 1952) — український господарник, громадський діяч, заслужений економіст України, голова Тернопільської районної ради (1998—2015).
 Дідух Віктор Ігорович (1987) — український спортсмен з настільного тенісу. Чемпіон Літніх Паралімпійських ігор. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Дідух Володимир Васильович (1979—2015) — український військовик, водій-санітар, учасник російсько-української війни.
 Дідух Володимир Євгенович — український співак (баритон), лауреат Шевченківської премії.
 Дідух Володимир Степанович — підприємець, відомий як «Вова Морда».
 Дідух Володимир Федорович (* 1955) — завідувач кафедри Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Дідух Джеральд — канадський хокеїст.
 Дідух Іван Миколайович — Заслужений працівник охорони здоров'я України, полковник медичної служби.
 Дідух Леонід Дмитрович — український учений у галузі фізики твердого тіла.
 Дідух Олександр Ігорович (1982) — український настільний тенісист. Майстер спорту міжнародного класу.
 Дідух Петро Олексійович ( 1973) — український правник, полковник, начальник управління СБУ в Івано-Франківській області.
 Дідух Яків Петрович — український геоботанік і еколог, член-кореспондент Національної академії наук України
 Дідух Ярослав Михайлович (1927—1951) — бойовик ОУН, лицар Золотого хреста бойової заслуги 1 класу.

Див. також 
 Дєдух Нінель Василівна — український біолог, доктор біологічних наук, професор.

Примітки 

Українські прізвища